Kopáčov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Kopáčov, Ansiedlung von České Lhotice, Okres Chrudim
 Kopáčov, Ansiedlung von Jince, Okres Příbram
 Kopáčov (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Kopáčov, Wüstung in der Gemeinde Lestkov, Okres Tachov